Top Gear puede referirse a:
 Top Gear, una serie de televisión de la BBC sobre automóviles y el mundo del motor en el último formato (2002–presente).
 Top Gear (formato original), la serie de televisión de la BBC en el formato original (1977–2001).
 Top Gear (revista), una revista de coches publicada por la BBC Worldwide.
 Top Gear (videojuego), un videojuego de carreras para la consola Super Nintendo de 1992.
 Top Gear (programa de radio), un programa de Radio 1.
 Top Gear (formato estadounidense), versión de Estados Unidos del programa de Inglaterra.